Mecze o Puchar Interkontynentalny 1963 zostały rozegrane 16 października oraz 14 i 16 listopada 1963 pomiędzy Milanem, zwycięzcą Pucharu Europy Mistrzów Klubowych 1962/63 oraz Santosem FC, triumfatorem Copa Libertadores 1963. Santos wygrał rywalizację, przegrywając 2:4 w pierwszym meczu w Mediolanie, wygrywając 4:2 w rewanżu w Rio de Janeiro oraz 1:0 w dodatkowym meczu w Rio de Janeiro.

Szczegóły meczu

Pierwszy mecz

Drugi mecz

Dodatkowy mecz

Zobacz też 
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych (1962/1963)
 Copa Libertadores 1963

Bibliografia 
 RSSSF

1963 w piłce nożnej
Puchar Interkontynentalny w piłce nożnej